Le tournoi de tennis de Barcelone est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 25 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Hradecká, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Barcelone
Sport en Espagne en 2011
Tennis en avril 2011